CD
Compact Disc —  disco ótico digital de armazenamento de dados
400 — CD em numeração romana
Centro de distribuição
Dicroísmo circular — em inglês: circular dichroism; forma de espectroscopia
 Grupamento de diferenciação — em inglês: cluster of differentiation; conjunto de moléculas marcadores da superfície celular usado para diferenciar variados tipos de células
 Cross-dressing — termo que se refere a pessoas que vestem roupa ou usam objectos associados ao sexo oposto

Cd
Cádmio — elemento químico cujo símbolo é Cd

cd
Candela — unidade de medida de intensidade luminosa
cd (comando) — comando de diversos sistemas operacionais
República Democrática do Congo — código ISO 3166: .cd

Desambiguações de siglas